Wadim Sergejewitsch Schefner (; geboren am  in St. Petersburg, Russisches Kaiserreich; gestorben am 5. Januar 2002 ebenda) war ein russischer Schriftsteller, bekannt vor allem als Lyriker und Autor phantastischer Erzählungen.

Leben 
Schefner stammte aus einer russischen Offiziersfamilie und war der Enkel von Alexéj Kárlowitsch Schéfner, dem Gründer des Hafens von Wladiwostok. Nach Schule und Berufsschule arbeitete er in einer Porzellanfabrik und in verschiedenen Berufen. Ab 1933 veröffentlichte er erste Gedichte, 1940 erschien ein erster Gedichtband Светлый берег („Heller Strand“). Wegen eines Augenleidens war er nicht militärtauglich, wurde im Großen Vaterländischen Krieg 1941 doch einberufen, ab 1942 schrieb er für eine Heereszeitung. Nach dem Krieg veröffentlichte er Romane, Erzählungen, zahlreiche weitere Gedichtbände und wirkte auch als Übersetzer. Besondere Anerkennung fanden seine im Grenzbereich von Science-Fiction und urbanem Märchen angesiedelten phantastischen Erzählungen.

1997 wurde er mit dem Alexander-Sergejewitsch-Puschkin-Preis ausgezeichnet. 2000 erhielt er den Aelita-Preis, den bedeutendsten Literaturpreis für russische Phantastik. Als deutsche Übersetzung gibt es zwei Sammlungen von Erzählungen sowie einige Veröffentlichungen in Anthologien der DDR und bei Suhrkamp.

2002 starb Schefner wenige Tage vor Vollendung seines 87. Lebensjahres.

Bibliografie 
Wird bei Übersetzungen nur Titel und Jahr angegeben, so findet sich die vollständige Angabe bei der entsprechenden Sammelausgabe.
 Romane und Erzählungen
 Жаркое лето (1940)
 День чужой смерти (1940)
 Наследница (1943)
 Неведомый друг (1944)
 Богиня спокойствия (1945)
 Привал в Нежданном (1945)
 Черта города (1946)
 Холодная ковка (1952)
 Никто не умрёт (1953)
 Кто видит море (1954)
 Облака над дорогой (1954)
 Чужедомье (1957)
 Дальняя точка (1959)
 Лесное чудо (1959)
 Ход времени (1960)
 Ночное знакомство (1961)
 Тихая просьба (1961)
 Ныне, вечно и никогда (1961)
 Людская единица (1962)
 Змеиный день (1962)
 Скромный гений (1963)
 Deutsch: Ein bescheidenes Genie. In: Lothar Grünewald (Hrsg.): Flug zum Alpha Eridani. Kultur und Fortschritt, 1970. Auch in: Franz Rottensteiner (Hrsg.): Blick vom anderen Ufer. Suhrkamp (Phantastische Bibliothek #4), 1977, ISBN 3-518-06859-8.
 Девушка у обрыва, или Записки Ковригина (1963)
 Счастливый неудачник (1964)
 Человек с пятью «не», или Исповедь простодушного (1966)
 Запоздалый стрелок, или Крылья провинциала (1967)
 Deutsch: Der verspätete Schütze oder Die Flügel des Provinzlers. In: Bescheidene Genies. 1988.
 Сестра печали (1968)
 Дворец на троих, или Признание холостяка (1968)
 Deutsch: Ein Palast für drei oder Das Geständnis eines Junggesellen. In: Bescheidene Genies. 1988.
 Круглая тайна (1969)
 Deutsch: Das runde Geheimnis. In: Hannelore Menke (Hrsg.): Genie auf Bestellung. Volk und Welt, 1982. Auch in: Bescheidene Genies. 1988.
 Курфюрст Курляндии (1970)
 Deutsch: Der Graf von Hennegau. In: Hannelore Menke (Hrsg.): Genie auf Bestellung. Volk und Welt, 1982.
 Миллион в поте лица, или Любовь на развалинах (1971)
 Фиалка Молчаливая (1972)
 Когда я был русалкой (1972)
 Имя для птицы, или Чаепитие на жёлтой веранде: Летопись впечатлений (1975)
 Дядя с большой буквы, или Великая пауза (1976)
 Deutsch: Onkel oder Die Große Pause. In: Bescheidene Genies. 1988.
 Записки зубовладельца (1978)
 Лачуга должника: Роман случайностей, неосторожностей, нелепых крайностей и невозможностей (1981)
 Отметатель невзгод, или Сампо XX века (1981)
 Рай на взрывчатке (1983)
 Кончина коллекционера: Сказка для умных (1984)
 Небесный подкидыш, или Исповедь трусоватого храбреца (1989)
 Съедобные сны, или Ошибка доброго мудреца (1992)
 Бархатный путь: Летопись впечатлений (1993)

 Gedichtbände
 Светлый берег (1940)
 Защита (1943)
 Пригород (1946)
 Московское шоссе (1951)
 Взморье (1955)
 Стихи (1956)
 Нежданный день (1958)
 Стихи (1960)
 Знаки земли (1961)
 Рядом с небом (1962)
 Стихотворения (1965)
 Своды (1967)
 Стихи о Ленинграде (1967)
 Стихотворения (1968)
 Избранная лирика (1969)
 Запас высоты (1970)
 Стихотворения (1972)
 Цветные стёкла (1974)
 Переулок памяти (1976)
 Сторона отправления (1979)
 Северный склон (1980)
 Вторая память (1981)
 Годы и миги (1983)
 Личная вечность (1984)
 В этом веке (1987)
 Ночная ласточка (1991)
 Архитектура огня (1997)
 Стихотворения (2005)

 Prosasammlungen
 Облака над дорогой (1957)
 Ныне, вечно и никогда (1963)
 Счастливый неудачник (1965)
 Запоздалый стрелок (1968)
 Облака над дорогой (1969)
 Сестра печали (1970)
 Девушка у обрыва (1971)
 Сестра печали (1973)
 Скромный гений (1973)
 Имя для птицы (1976)
 Имя для птицы (1977)
 Круглая тайна (1977)
 Сестра печали, Счастливый неудачник, Человек с пятью «не» («Повести ленинградских писателей», 1980)
 Имя для птицы (1983)
 Лачуга должника (1983)
 Сказки для умных (1985)
 Сказки для умных (1987)
 Запоздалый стрелок (1987)
 Сказки для умных (1990)
 Девушка у обрыва (1991)
 Лачуга должника (1994)
 Сказки для умных (1995)
 Лачуга должника (1995)
 Сестра печали (1995)
 Скромный гений (1997)
 Дядя с большой буквы (1998)
 Бархатный путь (1999)
 Девушка у обрыва (2002)
 Рай на взрывчатке (2004)
 Лачуга должника (2004)
 Листопад воспоминаний (2007)

 Deutsche Ausgaben
 Bescheidene Genies : Phantastische Erzählungen. Ausgewählt von Hannelore Menke. Übersetzt von Helga Gutsche. Das Neue Berlin, Berlin 1988, ISBN 3-360-00175-3. Auch: Suhrkamp (Phantastische Bibliothek #246), 1990, ISBN 3-518-38204-7.
 Das Mädchen am Abhang. Phantastische Erzählungen. Übersetzt von Arno Specht. Verlag Kultur u. Fortschritt, Berlin 1967.

Literatur 
 Hans Joachim Alpers, Werner Fuchs, Ronald M. Hahn: Reclams Science-fiction-Führer. Reclam, Stuttgart 1982, ISBN 3-15-010312-6, S. 365.
 Hans Joachim Alpers, Werner Fuchs, Ronald M. Hahn, Wolfgang Jeschke: Lexikon der Science Fiction Literatur. Heyne, München 1991, ISBN 3-453-02453-2, S. 866.
 Vladimir Gakov: Shefner, Vadim. In: John Clute, Peter Nicholls: The Encyclopedia of Science Fiction. 3. Auflage (Online-Ausgabe), Version vom 23. Oktober 2014.

Weblinks 
 
 
 
 Вадим Шефнер auf FantLab (russisch)

Autor
Literatur (20. Jahrhundert)
Literatur (Russisch)
Literatur (Sowjetunion)
Science-Fiction-Literatur
Lyrik
Roman, Epik
Kurzgeschichte
Erzählung
Essay
Russe
Geboren 1915
Gestorben 2002
Mann